Малик Шамс ад-Дин Мухаммад  — второй малик из династии Куртов. Он правил с 1245 года до своей смерти в 1278 году и за это время расширил власть Куртов.

Биография 
Шамс ад-Дин был сыном Рукн ад-Дина I Абу Бакра и принцессы Гуридов. Шамс ад-Дин сменил своего отца в 1245 году и быстро захватил Герат. Затем подчинился монголам, которые приняли его в качестве местного правителя. В следующем году Шамс решает присоединиться к монгольской армии под командованием Сали Нояна, который совершал набеги на приграничные районы Индии, и какое-то время малик Картидов оставался там.

Во время своего пребывания в Индии, он встретил суфийского святого Баха-уд-дина Закарию в Мултане в 1247-1248 годах. Позже он посетил недавно коронованного монгольского правителя Мункэ-хана в Монголии, который дал ему контроль над большей частью Хорасана и, возможно, землями вплоть до Инда. Низари Кухистани был низаритским исмаилитским куртизаном Шамс ад-Дина.

В 1263-1264 годах, после покорения Систана, он посетил Хулагу-хана, а через три года его преемника Абака-хана, которого сопровождал в его походе на Дербент и Баку. Он снова посетил Абака-хана в сопровождении визиря Шамс ад-Дина Джувейни в 1276-1277 годах. На этот раз хорошее отношение монгольского государя о нем, по-видимому, сменилось подозрением, что и привело к его смерти. По одной из версий, он был отравлен в январе 1278 года испорченным арбузом, подаренным ему, когда он принимал ванну в Тебризе. Абака-хан даже приказал похоронить его тело, обмотав цепями, в Джаме. Затем его престол наследовал Рукн ад-Дин II, его сын.

Использованная литература

Источники 

 Питер Джексон (1986). Кембриджская история Ирана, том шестой: периоды Тимуридов и Сефевидов.
 Эдвард Г. Браун (1926). Литературная история Персии: Татарское владычество. ISBN 0-936347-66-Х

Википедия:Персоналии, не категоризованные по годам рождения
Умершие в 1278 году
История Таджикистана
История Афганистана
Правители XIII века
Курты